Рошу има више значења:

 Рошу
 Рошу (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Рошу (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Рошу (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији